Лобастов — фамилия. Известные носители:

 Лобастов, Олег Сергеевич (1921—2005) — доктор медицинских наук (1971), генерал-майор медицинской службы (1978), Заслуженный деятель науки РФ (2003).
 Лобастов, Сергей Андрианович (1926—1999) — советский легкоатлет, Заслуженный мастер спорта СССР (1957). Заслуженный тренер СССР и РСФСР.